Кари-Якубов:
 Кари-Якубов, Мухитдин (1896—1957) — советский театральный деятель, певец.
 Кари-Якубов, Улугбек М. (1940—2013) — советский футболист.